Gruyères puede referirse a:

Gruyères, comuna francesa situada en Ardenas.

Gruyères, comuna suiza situada en el cantón de Friburgo.